Imbro, isola della Turchia
Imbro, centro del isola di Imbro
Imbro – personaggio della mitologia greca, figlio di Egitto